Lago Tay puede referirse a los siguientes artículos:

 Lago Tay (Vietnam); o
 Lago Tay (Escocia).